Сезон 2023 года — 28-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 26-й подряд, в котором команда примет старт в Высшей лиге системы футбольных лиг Беларуси.

Главным тренером команды остался Кирилл Альшевский, под руководством которого команда выступала в 2020 году, а также завершала предыдущий сезон.

Сезон для команды стартовал матчами 1/4 финала розыгрыша Кубка Беларуси 2022/23 годов. Обыграв в двух матчах бобруйскую Белшину БАТЭ вышел в полуфинал турнира, где сыграет против гродненского Немана.

Также летом 2023 года БАТЭ примет участие в квалификации Лиги Конференций УЕФА.

Состав и статистика игроков

Форма 
Поставщиком формы в сезоне 2023 года осталась немецкая компания Adidas.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Кубок Беларуси 2022/2023 
См. также: Кубок Беларуси 2022/23

Борисовчане стартовали в 32-м розыгрыше Кубка Беларуси летом 2022 года. На стадии 1/16 финала был обыгран пинский Стэнлес, в 1/8 финала — минский РЦОР-БГУ. Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2022.

1/4 финала 
Жеребьёвка данной стадии состоялась 6 декабря 2022 года. Матчи прошли в марте 2023 года.

Время начала матчей: Белорусское стандартное время (BST)

БАТЭ прошёл в полуфинал, победив с общим счётом 10:0

1/2 финала

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2023

Результаты по турам 

ФК БАТЭ пропускет туры 12 и 27 из-за нечётного количества участников.

Матчи

Первый круг

Лига Конференций УЕФА 
См. также: Лига конференций УЕФА 2023/2024

Заняв 3-е место в Чемпионате Беларуси 2022 года, борисовчане квалифицировались в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций. Однако, окончательно стартовый раунд турнира для команды будет определён весной 2023 года, по результатам выступления в Кубке Беларуси.

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Дополнительные показатели

Примечания

Ссылки 

2023
БАТЭ